Саиду Салису (; ) — нигерийский футболист, нападающий «Кано Пилларс», выступающий на правах аренды за шведский «Гётеборг».

Клубная карьера 
Является воспитанником клуба «Плато Юнайтед». В его составе дорос до основной команды, за которую дебютировал 10 июня 2018 года в матче чемпионата Нигерии против «Абия Уорриорз», в котором он забил два мяча, чем принёс своей команде ничью. Затем в рамках нигерийской лиги выступал за «Джигава Голден Старз», «Аква Юнайтед» и «Кано Пилларс». В составе «Аква Юнайтед» в 2021 году стал чемпионом.

26 июля 2022 года на правах аренды перешёл в шведский «Гётеборг». Соглашение рассчитано до конца сезона и предусматривает возможность выкупа.

Достижения 
Аква Юнайтед:
 Чемпион Нигерии: 2020/21

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Гётеборга»

Футболисты Нигерии
Игроки ФК «Плато Юнайтед»
Игроки ФК «Джигава Голден Старз»
Игроки ФК «Аква Юнайтед»
Игроки ФК «Кано Пилларс»